Culotte est un nom commun qui peut désigner :

 La culotte, en habillement, est un vêtement ou un sous-vêtement.
par extension, la culotte courte est un autre type de vêtement 
 La culotte, en boucherie, est un morceau de viande de bœuf. 
 La culotte, en plomberie, est un raccord de tuyauterie.
 Le Fond de culotte, cocktail à base de Suze et de liqueur de cassis, joue sur les mots: « le fond de culotte ne s'use qu'assis ».

Notes et références

Voir aussi 
 
 Sans-culotte